Oranjepolder (Biervliet)
 Oranjepolder (Slijkplaat)
 Oranjepolder (Voorschoten)
 Oranjepolder (Westland)
 Oranjepolder (Noord-Brabant), polder bij Hank